Zdzisław Marchwicki (1841–1912) – polityk galicyjski, dyrektor banku
 Zdzisław Marchwicki (1927–1977) – polski seryjny morderca